Qatar Ladies Open 2023 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2023 z cyklu Qatar Ladies Open rozgrywany w dniach 13–19 lutego 2023 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 565 530 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 w Azji
Katar w XXI wieku